Объект 172 — советский опытный основной боевой танк. Создан в конструкторском бюро Уралвагонзавода. Серийно не производился.

История создания 

Разработка основного танка «Объект 172» была начата 15 августа 1967 года по постановлению ЦК КПСС и Совета Министров СССР. Конструирование велось под руководством Карцева Л.Н. и его заместителя Венедиктова В.Н. Целью работ было создание мобилизационного варианта основного танка Т-64А. Первоначально машина создавалась на базе Т-64А, однако по мере разработки первоначальная конструкция танка была значительно изменена. По плану конструкторского бюро предполагалось внести изменения в ходовую часть танка с использованием решений, применённых на опытных машинах «Объект 167» и других опытных танках, однако данное решение было отвергнуто Министерством оборонной промышленности. Первые опытные образцы были изготовлены в 1968 году. Машины были получены путём переделки основного танка Т-64А. Испытания машин показали крайнюю ненадёжность используемой ходовой части, поэтому работы по «Объекту 172» были свёрнуты и начато создание более совершенной конструкции, целью которой было устранение дефектов базового варианта. Работы получили обозначение «Объект 172М».

Описание конструкции 

Конструкция машины представляла собой модификацию основного танка Т-64А. Основные изменения коснулись силовой установки, а также автомата заряжания.

Броневой корпус и башня 

Корпус изготавливался из сварных броневых деталей. Верхний лобовой лист состоял из комбинированной брони, которая по своим характеристикам обеспечивала защиту эквивалентную 305 мм гомогенной брони от БПС и эквивалентную 450 мм гомогенной брони от КС. По сравнению с Т-64А, на башне была наварена «Грыжа». В башне также применялось комбинированное бронирование. В целом башня обеспечивала защиту эквивалентную гомогенной броне толщиной 400 мм от БПС и 450 мм — от КС в переднем секторе ±30°.

Вооружение 

Основным вооружением танка являлась 125-мм гладкоствольная танковая пушка 2А46. Возимый боекомплект составлял 39 выстрелов. По сравнению с Т-64А в «Объекте 172» использовался автомат заряжания новой конструкции, позволявший перемещение членов экипажа по танку без предварительной подготовки. Кроме того, пополнение боезапаса в автомате заряжания без необходимости разворота башни и помощи механика-водителя. Угол заряжания пушки также был изменён на 2° по сравнению с Т-64А, что обеспечивало меньшую вероятность утыкания ствола при перезарядке.

Дополнительно в «Объект 172» устанавливался спаренный с основным орудием 7,62-мм пулемёт ПКТ с боекомплектом 2000 патронов.

Двигатель и трансмиссия 

На «Объект 172» устанавливался новый дизельный двигатель В-45К, разработанный на Челябинском тракторном заводе. Двигатель развивал максимальную мощность в 730 л.с. при 2000 об./мин. Применение нового двигателя заметно сказалось на улучшении общей надёжности ходовой части и существенном снижении времени простоя при проведении технического обслуживания.

Для переключения передач использовались две бортовые планетарные механические коробки передач, имевшие 7 передних и одну заднюю передачи.

Ходовая часть 

Ходовая часть машины состояла из 6 опорных и 4 поддерживающих катков с каждого борта. Диаметр опорного катка составлял 550 мм. При этом применялась индивидуальная торсионная подвеска. Гусеничный движитель состоял из двух гусеничных лент шириной 540 мм. Каждая лента состояла из 78..79 траков.

Модификации 

 Объект 172М — советский основной боевой танк Т-72 «Урал»
 Объект 172-2М — советский опытный основной боевой танк «Буйвол»
 Объект 173 — модификация с большей степенью унификации с Т-64А, основным отличием от «Объекта 172» являлось использование боевого отделения от Т-64А,

Оценка машины 

В ходе оценки полученных результатов испытаний было выяснено, что, по сравнению с Т-64А, «Объект 172» имел улучшения в боевой работе экипажа в целом, уменьшенные простои при техническом обслуживании, а также возможность работы на различных видах топлива. Однако, надёжность системы в гарантийный период была ниже требуемой, основные дефекты и неполадки приходились на ходовую часть машины.

Сохранившиеся экземпляры 

  Кубинка — Бронетанковый музей в Кубинке

Литература

Примечания

Ссылки 
 

Военная продукция «Уралвагонзавода»
Неосуществлённые проекты создания советской бронетехники
Основные боевые танки
Опытные танки и прототипы
Танки по алфавиту
Танки СССР